De halve marathon van Parijs is een hardloopwedstrijd over 21,1 km, die sinds 1993 wordt gehouden in Parijs. Het evenement heeft de status IAAF Bronze Label. In 2015 liepen 35.314 lopers over de eindstreep in het Bois de Vincennes. De organisatie is in handen van Amaury Sport Organisation.

De editie van 2020 werd afgelast vanwege het rondwarende coronavirus in Frankrijk.

Parcoursrecords 
 Mannen: 59.42 - Moses Kibet  (2021)
 Vrouwen: 1:05.46 - Betty Lempus  (2021)

Uitslagen 

Parijs
Sportevenement in Parijs
Atletiekwedstrijd in Frankrijk